Фагот (музичний інструмент) — музичний інструмент сімейства дерев'яних духових.
 Фагот (співак) — псевдонім українського україномовного хіп-хоп співака Олега Михайлюти, учасника гурту Танок на майдані Конґо.
 Коров'єв-Фагот — літературний персонаж з роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита».
 Фагот (ПТРК) — радянський переносний протитанковий ракетний комплекс 9К111 (за класифікацією НАТО — AT-4 Spigot).